Le Bisou de la sorcière est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Daniel Maja, publié en 1987 dans la collection GP Rouge et or, du groupe Presses de la Cité. Le conte est adapté au théâtre en 2008 par la compagnie Lilliput et l'auteur.

L'héroïne 
Ursule la bergère.

Les personnages 
Ouganou la sorcière
Crapoto le crapaud géant
Les chevaliers

Résumé 
Ouganou la sorcière a tant de travail qu'elle cherche une employée de maison pour l'aider à préparer ses poisons. Elle parcourt le pays sur le dos de son crapaud géant. Mais malgré ses offres allèchantes, personne ne répond à ses appels et tout le monde se cache, sauf Ursule la bergère. La sorcière propose à Ursule de la suivre dans son château, mais comme Ursule refuse, Ouganou lui lance un sort : son baiser sera mortel. Ursule est donc obligée de quitter le village et de s'installer dans la forêt où elle construit une cabane. Mais l'arrivée de deux chevaliers et les ruses d'Ursule viendront à bout de la sorcière et de son terrible sort.

Exploitation pédagogique 
 les Plantes médicinales et liste des plantes médicinales en vente libre
 la  potion magique 
 les chevaliers féodaux

Annexes

Articles connexes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 Éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Liens externes 
 Le Bisou de la sorcière par Ben Huberman
 Le Bisou de la sorcière au théâtre

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Conte français